Lili peut faire référence à :

Prénom 
 
Lili est un prénom féminin issu du latin lilium (le lys). Il est notamment porté par :
 Lili Boniche, chanteur juif d'Algérie de musique arabo-andalouse ;
 Lili Boulanger, compositrice française ;
 Lili Brik, compagne et inspiratrice de Vladimir Maïakovski ;
 Lili Kraus, pianiste ;
 Lili Schoenemann, fiancée de Goethe ;
 Lili Taylor, actrice américaine ;
Lili Elbe, peintre trans danoise.

Autres 
 Lili ou L'Espiègle Lili : personnage de bande dessinée créé en 1909 ;
 Lili : série télévisée canadienne (1956) ;
 Lili : film américain de Charles Walters (1953), avec Leslie Caron ;
 La Petite Lili : film franco-canadien de Claude Miller (2003) ;
 Lili : personnage créé par Walt Disney. C'est l'une des trois nièces de la cane Daisy ;
 Lili : série télévisée d'animation (2004-2007).
 Lili (des Bellons) ami de Marcel Pagnol enfant, dans Le Château de ma mère
 Lili (Haut-Mbomou), un village de République centrafricaine

Voir aussi